Ringsmose ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Ringsmose (* 1973), dänischer Politikwissenschaftler
 Martin Ringsmose (* 1970), dänischer Schauspieler